Первые всеобщие выборы на Арубе прошли 4 июня 1951 года.

Предыстория 
После победы лейбористов на выборах 1948 года, в результате долгого парламентского процесса, был принят акт об Нидерландских Антильских островов, согласно которым предоставлялась широкая автономия Антильским островам, а чуть позже — 3 марта 1951 года, акт был подписан королём Нидерландов.

Таким образом, острова получили собственные конституции, автономное правительство и право проводить выборы.

Итог

Примечания 

Политика Арубы
Выборы 1951 года
Выборы на Арубе